Тверски:

 Тверски, Амос (1937—1996) — израильский психолог, пионер когнитивной науки.
 Тверски, Женя (урожд. Геня Гинцбург; 1904—1964) — израильский политический деятель.